Julius junior Schmidlin (Zagreb, 3. rujna 1911. – Švicarska, 1971.), hrvatsko-švicarski diplomat, poduzetnik i djelatnik Crvenog križa. Suprug hrvatske hazenašice Melite Lovrenčić. Poslije rata živio u Švicarskoj.

Životopis 
Rodio 3. rujna 1911. u Zagrebu od oca švicarskoga poduzetnika i konzula u Zagrebu Juliusa seniora Schmidlina (1867. – 1927.) i mati Slovenke. Naučio je hrvatski i poslije očeve smrti preuzeo njegovo poslovno carstvo. Bio je izaslanik Međunarodnoga crvenog križa u NDH. Međunarodni odbor Crvenoga križa imenovao ga je uz suglasnost Vlade NDH siječnja 1943. izaslanikom u NDH. Potkraj ožujka iste godine stupio je na dužnost.  Tvorac vrijedna fotografskog i pismenog izvješća o logorima Jasenovcu i Staroj Gradišci koje je napravio prigodom posjeta tim logorima. Reorganizirao je Hrvatski Crveni križ. Bio je prisiljen naprasno napustiti Zagreb 5. ožujka 1945. godine, i supruga Melita se odlučila pridružiti suprugu, bježeći pred nadolazećim komunistima.

Izvori 

Životopisi, Zagreb
Hrvatski poduzetnici
Diplomati
Hrvati u Švicarskoj
Slovenci